

Biografia 
Nato in Molise da genitori lucani nel 1995, dall'età di cinque anni ha intrapreso lo studio della musica, seguendo le orme della famiglia.

Formazione 
Dal 2001 al 2010 ha frequentato il corso di specializzazione sugli strumenti a tastiera con il docente MO. Mario Carbone presso l’Accademia dei Suoni, concludendo il suo percorso a pieno merito. Ha studiato dal 2009 presso il Conservatorio “G. Martucci” di Salerno nella classe del Mo. Ferdinando Muttillo; con lo stesso nel 2021 ha iniziato il percorso di biennio superiore in fisarmonica presso il Conservatorio "Lorenzo Perosi" di Campobasso. Ha studiato Organo e Composizione presso il Conservatorio di Musica “Gesualdo Da Venosa” di Potenza e dal 2008 ha intrapreso la carriera come musicista puntando, nello specifico, alla musica corale e all'evoluzione musicale liturgica

Si è diplomato in musica sacra per la Liturgia presso la sede CO.PER.LI.M, indetta dalla Conferenza Episcopale Italiana nel luglio 2017, ed è stato il più giovane diplomato sul territorio nazionale. Nello stesso anno ha intrapreso lo studio della Direzione di Coro e direzione d'Orchestra con diversi maestri di spessore (quali G.Magrino, D.Lucantoni, F.Herandez, J.Josphu).

Ha ultimato nel Gennaio 2020 la formazione in Musicoterapia con l'accademia spagnola Divulgación Dinámica.

Nel settembre 2021 ha intrapreso lo studio approfondito della direzione d'orchestra presso il Conservatorio "Santa Cecilia" di Roma.

Attività 
Dal 2010 collabora con differenti realtà musicali presenti sul territorio europeo e, dal giugno 2016, è responsabile unico per la promozione degli eventi dal marchio “World Choral Festival”, nonché responsabile di produzione e organizzazione per la FIEvents del gruppo Marco Polo Srls.

All'attivo, ha una collaborazione con l'orchestra Barocca “La Confraternita de’ musici” (con cui collabora per il Barocco Festival "Leonardo Leo") e con il coro della Basilica Papale di San Francesco d'Assisi. Con quest’ultima, realizza un evento annuale nel mese di ottobre dal titolo “Assisi Pax Mundi”, evento riservato alla musica corale e agli Ensemble.

Dal febbraio 2012 è organista titolare presso la Chiesa Santa Maria Maggiore in Pignola, ove dirige e prepara anche la corale omonima.

Nel dicembre 2017, ha tenuto un workshop sulla coralità italiana ai membri del Liceo Liuoksinis del Siauliai Gymnasium della Lituania; nel febbraio 2018, si è occupato della preparazione e direzione artistica dell’evento “Misericordias Domini in aeternum cantabo”, dirigendo il coro dell’università di Salonicco.

Dal settembre del 2017 è direttore del coro diocesano "LAETITIA" (Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo) e dal dicembre 2019 è il direttore della Scuola Diocesana di Musica Sacra "Mons. Augusto Cesare Bertazzoni", avviata con decreto di Sua Eccellenza Mons. Salvatore Ligorio nella Diocesi di Potenza.

Ha ricoperto diversi ruoli in organici quali:

 Schola Gregoriana ECCE, sotto la guida del Mo. Luca Buzzavi (in qualità di cantore);
 Ensemble "HARMONIAE", fondatore e maestro concertatore;
 Ensemble "Francesco Stabile", direttore;

Nel febbraio 2020, fonda l'ensemble vocale "Resurrexit", di cui è direttore e concertatore.

Dal Gennaio 2020 detiene la direzione artistica della Rievocazione Storica, promossa in Basilicata, sulla figura della Regina Giovanna II D'angiò-Durazzo.

Composizioni e opere 
Si occupa di elaborare trascrizione e adattamenti di brani tradizionali, adattandoli a nuovi contesti sia strumentali sia musicali; prolifera l'attività compositiva,arricchendo sia repertori liturgici sia diversi altri.

Composizioni sinfoniche 

 Trame - composizione sinfonica (2020)

Composizioni organistiche 

 Improvvisazione su "Il est né le divin enfant"
 Piccola Pastorale Natalizia
 Tema e variazione su "Ave Maris Stella"
 Tema e variazione su "Lieti Pastori", Lauda del XVII sec.

Musica orchestrale e da camera 

 Cantata alla Vergine di Settimio Zimarino per coro, organo e ottoni (2018)
 Magnificat, per coro, due solisti e quartetto d'archi (2019)
 Aria d'oriente, aria di mezzo carattere per tenore solo, flauto ed archi (2019)
 Adeste fideles, adattamento per coro 4v, organo e fisarmonica, (2019)
 Suite "TOTA PULCHRA", 5 movimenti per quartetto d'archi (2020)

Musica da film 

 Soundtrack per il cortometraggio "Vignola: terra regale", finanziato dal MIBACT. (2021)

Lavori liturgici 
Buona parte dei lavori, vengono scritti per contesti specifici e realizzati in base alle esigenze liturgiche dei territori e delle assemblee. 

 Messa per il rito del matrimonio, 4v.
 Missa Pro Domina Angelorum, 4v.
 Vieni non tardar (inno del tempo di avvento), 3v.
 Messa prima di avvento, 3v.
Messa prima di Quaresima, 3v.
 Puer natus est, 3v.
 Laudate Dominum, 4v. a cappella
 Inno al tramonto, inno per la liturgia delle ore. 2v. e organo
 Gaudeamus Omnes in Domino, introito per la celebrazione di Tutti i Santi, 3v.
 Lumen ad revelationem gentium, 3v.
 Messa Pastorale per il tempo di Natale, 3v. e organo
 Messa dell'incoronazione alla Vergine degli Angeli, 4v. e organo
 Al tuo nome santo, inno a San Rocco di Montpellier, per orchestra di fiati e coro 4v (2020)

Ricerca, trascrizioni e collaborazioni 
Attualmente sta lavorando alla redazione di un fascicolo di trascrizione del madrigalista napoletano del 500, Scipione Lacorcia, oltre alla conseguente registrazione degli inediti dell'autore partenopeo. Collabora assiduamente alla realizzazione del festival Barocco "LEONARDO LEO" di San Vito dei Normanni. Ha trascritto per organo e strumenti popolari l'opera di Roberto De Simone, "La Cantata dei Pastori".

Audio e video 

 Magnificat! Primo movimento, audio
 Improvvisazione su "Il est né le divin enfant", audio

Collegamenti esterni e fonti 

 Direttore della Scuola Diocesana di Musica Sacra della Diocesi di Potenza, da musicasacrapotenza.com
 Segreteria generale del festival Barocco "Leonardo Leo" di San Vito de' Normanni, da baroccofestival.it
 da Organi e organisti, pagina dedicata al compositore.
Original soundtrack "VIGNOLA: TERRA REGALE" su Deezer

Note 

 Articolo inerente al Coro Diocesano "LAETITIA", direttore Rocco Alessio Corleto.

Voci correlate 

 Arcidiocesi di Potenza
Salvatore Ligorio
Musica Corale
 composizione
 musica sacra
Valentino Miserachs
Marco Frisina